Rinko Kikuchi - Japans actrice
 Rinko (fiets) - type fiets